

Славиця — село в гміні Добеґнев Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства
 Славиця — село в гміні Скокі Вонґровецького повіту Великопольського воєводства